Der 37. Schweizer Cup wurde vom 10. September 1961 bis zum 23. April 1962 ausgetragen. Titelverteidiger war der FC La Chaux-de-Fonds.

Der Modus 
Es wurde im K.O.-System gespielt. Im Fall eines Gleichstandes zum Ende der Verlängerung wurde das Spiel auf dem Platz der Gastmannschaft wiederholt. Das Finalspiel fand in Bern statt.

3. Ausscheidungs-Runde 
In der 3. Ausscheidungs-Runde spielten erstmals die Mannschaften der Nationalliga mit:

|}

Wiederholungsspiel 

|}

1/16-Finals 
 
 

|}

Achtelfinals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 23. April 1962 im Stadion Wankdorf in Bern statt.

Quellen 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1961/62 - Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1961/62 - Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1961/62 - Website (italienisch)

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)

1961 62
Fußballsaison 1961/62